Santo Inocêncio (mártir) — mártir do 
Papa Inocêncio I  — papa do 
Inocêncio do Alasca (1797–1879) — santo da Igreja Ortodoxa Russa, também conhecido como Inocêncio de Moscovo

Inocencio